Simply the Best () — первый сборник хитов американской певицы Тины Тёрнер. В компиляцию были включены самые известные хиты Тины, а также новые песни. Данный альбом является одним из самых продаваемых альбомов исполнительницы в Великобритании, а в официальном альбомном чарте пластинка провела более 140 недель. Общемировые продажи составляют более десяти миллионов копий.

Список композиций

Оригинальное издание

Британское издание

Американское издание

Австралийское издание

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Декадные чарты

Чарты за все время

Сертификации и продажи 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

Примечания

Ссылки 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Тины Тёрнер
Альбомы Capitol Records